Țânțăreni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Țânțăreni (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Țânțăreni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova